Дельвеккио — итальянская фамилия.
 Дельвеккио, Алекс (род. 1931) — канадский хоккеист.
 Дельвеккио, Дженнаро (род. 1978) — итальянский футболист, полузащитник.
 Дельвеккио, Марко (род. 1973) — итальянский футболист, нападающий, серебряный призёр чемпионата Европы 2000 года.